Perlin – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie

Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Perlin – polski iberysta, językoznawca i dyplomata
 Oskar Perlin – polski iberysta